Нормалност може да се отнася до:

 Качеството за спазване на нормите; вж нормалност (поведение)
 Нормалност (химия), качество, свързано с моларната концентрация
 Нормално пространство в математиката